Курган — могила, поховальний пам'ятник, штучний пагорб, насип над стародавнім похованням

Курган — місто, центр Курганської області
 Курган — селище, Благовіщенський район, Алтайський край
 Курган — присілок, Ромодановський район, Мордовія
 Курган — вузлова залізнична станція Курганського відділення Південно-Уральської залізниці, що знаходиться в місті Курган

Курган — село, Одеська область, Біляївський район
 Курган — село, Сумська область, Лебединський район
 Курган — селище, Луганська область, Антрацитівський район

 Курган — колишнє село в Сумській області, Середино-Будському районі, зняте з обліку 2007 року

Див. також 
 Гньоздовські кургани